Această pagină prezintă o listă a orașelor din Austria.

Orașe

Legături externe 

 Hartă cu orașele austriece 
 Locuri locuite în Austria 

Austria, Lista orașelor din